Инь может означать:
 Инь — китайское государство (943—945 гг.) периода Пяти династий и десяти царств
  — несколько омонимичных китайских фамилий.
 Инь — столица династии Шан, одна из древнейших метрополий Китая.
 Инь ян цзя — философская школа древнего Китая.
 Инь и ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств.
 «Инь и ян» — пьеса Б. Акунина.
 Инь-Ян (группа)
 Инь-Хутым-Яга — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Ин
 Ян